Want You Back – singolo delle Haim del 2017
 Want You Back – singolo dei 5 Seconds of Summer del 2018

Pagine correlate 
 I Want You Back